104-й выпуск Джиро ди Ломбардии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам итальянского региона Ломбардия. Состоялась 16 октября 2010 года. Вторую подряд победу на классике опавших листьев одержал бельгиец Филипп Жильбер.

Участники

Маршрут

Ход гонки 
Впервые с 1986 года гонка прошла по маршруту Милан — Комо, с огибанием озера, одноимённого финишному пункту. Гонщики проехали 260 километров, по ходу хоторого преодолели подъёмы Валле д'Инвельви, Колле ди Бализио, Гизалло, Кольмо ди Сормано и Сан-Фармо недалеко от финиша. За несколько дней до гонки пелотон объявил, что Джиро начнётся с десятиминутной стоячей забастовки на стартовой линии, в знак протеста против заявления итальянского следователя Этторе Торри о том, что все велогонщики принимают допинг. Проблемы гонщикам доставили холодная погода и дождь, в итоге финишировали только 34 из 195 стартовавших. На протяжении дистанции гонщики неоднократно теряли равновесие и устраивали завалы. Главным фаворитом на заключительную гонку сезона ехал Филипп Жильбер из «Omega Pharma-Lotto», и он оправдал прогнозы. На подъёмах работала его команда, а сам бельгиец спуртовал на спуске с Сормано. Сначала несколько гонщиков подхватили его темп, но вскоре на листьях упал Винченцо Нибали, позже на колесе у Жильбера остался только Микеле Скарпони. На Сан-Фермо Жильбер сбросил и последнего, который испытал проблемы с трансмиссией. На финише бельгиец опередил Скарпони на 12 секунд, а третьего призёра Пабло Ластраса — на 55.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Италии в 2010 году
Октябрь 2010 года
2010 год в велоспорте